Pich peut faire référence à :

Patronyme 
 Pascal Pich (1964-), quintuple champion du monde d'ultra-triathlon.
 Sopheap Pich (1971-), artiste contemporain cambodgien.

Autre 
 Scaphiella pich, espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Oonopidae.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme